Quantum (von lateinisch für „wie viel“, „wie groß“) steht für:

 „eine bestimmte Menge“ oder „eine bestimmte Anzahl“, ein umgangssprachlicher Begriff
 Quantum Corporation, ein US-Hersteller für Datenspeichermedien
 Quantum Funds, ein Hedgefonds
 Quantum Air, eine ehemalige spanische Fluggesellschaft
 Quantum Sports Cars, ein britischer Fahrzeughersteller
 Quantum (Automarke), eine ehemalige US-amerikanische Automobilmarke
 Quantum (Fernsehlabor), die Entwicklungsredaktion für neue Fernsehformate beim ZDF
 Toyota Quantum, ein Kleinbus von Toyota
 Engie Quantum, eine Kältemaschine mit Turboverdichter von Engie
 die Bezeichnung der VW Passat B2 und VW Santana B2 von 1980 bis 1986 in Nordamerika
 im Bereich der Betriebssysteme Synonym für Zeitschlitz
 eine fiktive Organisation aus den James-Bond-Filmen Casino Royale und Ein Quantum Trost.
 Quantum (Fachzeitschrift)

Siehe auch:
 Quant (Begriffsklärung)
 Quantität
 Quantor